Antonio I Moncada (...–1415)
 Antonio II Moncada (...–1479)
 Antonio III Moncada (...–1549)
 Antonio d'Aragona Moncada (1589-1631)